

Nom 
Kei peut désigner :
 îles Kei, en Indonésie
 kei, la langue parlée aux îles Kei ;
 Kei, un prénom japonais ;
 Kei car, une petite voiture japonaise ;
 Grand Kei, un fleuve d’Afrique du Sud.

Sigle 

KEI peut désigner :
 ,  une organisation non-gouvernementale américaine.